Lamine Guèye, (1891-1968), homme politique sénégalais
 Lamine Guèye (1960-), sportif sénégalais
 Lamine Gueye (1998-), footballeur sénégalais

Voir aussi 
 Loi Lamine Guèye